

Evolución

Titular

Alternativo

Terceros/Especiales/Combinaciones

Proveedor

Referencias 

Canadá
Selección de fútbol de Canadá